Pleurotomella aquilarium är en snäckart. Pleurotomella aquilarium ingår i släktet Pleurotomella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
aquilarium